Ludvík Vaculík - um escritor e jornalista tchecoslovaco. 
Ludvík Kundera -  um poeta, escritor, tradutor, dramaturgo, editor e historiador.
Desambiguação